

Musica 
 Rebirth – album degli Headhunter del 1994
 Rebirth – album dei Pain del 1999
 Rebirth – album degli Angra del 2001
 Rebirth – album di Gackt del 2001
 ReBirth – album di Masami Okui del 2004
 Rebirth – album di Jennifer Lopez del 2005
 Rebirth – album di Lil Wayne del 2009
 Rebirth – EP degli SS501 del 2009
 Rebirth – album di Jimmy Cliff del 2012
 Rebirth – album di Wrongonyou del 2018
 Rebirth – album degli A.C.T del 2019

Videogiochi 
 Rebirth - secondo capitolo del 2014 del videogioco The Binding of Isaac: Rebirth

Altro 
 Rebirth – manhwa scritto e disegnato da Kang Woo Lee
 ReBirth RB-338 – emulatore di una suite di macchine Roland della Propellerhead Software